Cantalamessa – cognome italiano
 Antonio Nicola Cantalamessa – politico italiano
 Berardo Cantalamessa – cantautore e attore teatrale italiano
 Bruno Cantalamessa – cantante e attore italiano
 Clelia Cantalamessa, più nota come Clely Fiamma – attrice e cantante italiana, figlia di Bruno
 Gianluca Cantalamessa – politico italiano, figlio di Antonio Nicola
 Giulia Cavallari Cantalamessa – insegnante e saggista italiana
 Giulio Cantalamessa – critico d'arte, direttore di musei e pittore italiano
 Nicola Cantalamessa Papotti – scultore italiano
 Raniero Cantalamessa – presbitero, teologo e predicatore italiano